Star Academy Arabia, appelée également « Starac Arabia » ou « Star Academy Monde Arabe », autrefois « Star Academy: Al-Academya » (en arabe : ستار أكاديمي), est une émission de téléréalité musicale panarabe produite actuellement par la compagnie néerlandaise Endemol Shine Middle East en association avec Beelink Productions, et diffusée sur plusieurs chaînes de télévision et de radio arabes ; dont LBCI et CBC.

Le show qui a débuté en , s'est poursuivi durant 11 saisons et est toujours existant.
Star Academy, considérée comme la première émission de télé-crochet dans la région arabe, a toujours eu un très grand succès dès ses débuts ; elle est suivie par des millions de spectateurs dans le monde entier, mais cela ne l'a pas empêché d'être critiquée sévèrement.

Concept

Principe 
Le concept de l'émission est fortement inspiré de la version espagnole de Star Academy, Operación Triunfo.

L'émission réunit généralement entre 16 et 20 candidats (filles et garçons) venant des pays arabophones (Maghreb, Mashrek et Golfe Persique) qui vont vivre en colocation, isolés dans une sorte de loft pendant quatre mois, et suivre des cours intensifs de chant, de danse, de théâtre, de sport, d'expression scénique, ou de toute autre discipline qui puisse les aider à devenir des artistes. En début de semaine, les élèves doivent passer une évaluation devant leurs professeurs qui notent leur performance. Les trois élèves ayant obtenu la moins bonne note se voient nominés, et sont soumis au vote du public jusqu'à l'émission de première partie de soirée (ou « prime ») au cours de laquelle l'un d'entre eux est éliminé. Lors du prime, les élèves se produisent sur scène, en compagnie d'artistes invités, interprétant des chansons de tous styles qu'ils ont préparées au cours de la semaine. À l'issue de l'émission, l'un des trois nominés est sauvé par le public et l'autre par ses camarades.

Équipe d'encadrement

Présentation 
La présentation des primes et des quotidiennes de Star Academy Arabia est assurée par la libanaise Hilda Khalifé, depuis la création du programme jusqu'à aujourd'hui.

Direction de l'académie 
 Saison1 jusqu'à saison 8: Roula Sâad.
 Saison 9 jusqu'à saison 11: Claudia Marchelian.

Professeurs 
Chaque saison, plusieurs cours sont programmés. Ces derniers sont encadrés par une dizaine de professeurs.  Voici une liste réduite des professeurs (depuis la saison 5) :

Parrainage 
L'émission de Star Academy Arabia est connue pour la présence de parrains chaque année. Depuis quelques années, les deux parrains de la Starac sont: Elias Errahbany et Amir Tâayma. Ils honorent chaque semaine les primes du show, et visitent les élèves dans l'académie occasionnellement pour leur donner conceil.

Invités 

De grands artistes de la chanson orientale, maghrébine ou encore internationale sont apparus en tant qu'invités au cours des différentes éditions du programme:

Artistes du Moyen-Orient:
 Élissa,
 Najwa Karam,
 Myriam Fares,
 Haïfa Wahbé,
 Maya Diab,
 Diana Haddad,
 Nawal Al Zoghby,
 Yara
 Nancy Ajram
Artistes du Maghreb
 Samira Saïd,
 Latifa,
 Cheb Khaled,
 Fodel,
 Saber Rebaï,
 Saad Lamjarred
Artistes du monde:
 Julio Iglesias,
 Massari,
 Anggun,
 Karl Wolf,
 Patrick Fiori
 Chris de Burgh,
 Lââm,
 Tina Arena,
 Nâdiya
Plusieurs de ces chanteurs ont été invités plusieurs dois, à la suite du succès de leurs nouveaux albums.

Identité visuelle et sonore

Hymnes 
 Saison 10: Magic
 Saison 11: Twaqaa Aktar (Attends-toi à plus)

Les vainqueurs 
Les gagnants des différentes saisons de Star Academy sont cités ici:

L'après Star Academy 
Les participants ont eu des parcours différents après l'émission. Certains sont devenus des grands artistes de la chanson arabe, comme le Tunisien Ahmed Cherif, la Maroco-irakienne Shada Hassoun, le Koweïtien Bashar Shatty, l'Égyptienne Zizi Adel, la Tunisienne Amani Souissi, le Libanais Joseph Attieh ou encore la Marocaine Sophia Marikh.

Déroulement des saisons

Star Academy 1 

La première saison de Star Academy fit ses débuts début décembre 2003. La saison finit le . Le show devint rapidement un phénomène populaire à travers le Moyen-Orient et le Maghreb ainsi que parmi les arabophones issus des diasporas. Le concept de l'émission, malgré le fait qu'elle sois contraire aux préceptes de l'islam dans le fait de faire cohabiter des jeunes de sexes opposés dans une maison, fut aussi un vent d'air frais dans le monde arabe. Les candidats, en particulier les 8 finalistes, devinrent des célébrités et furent invites dans de nombreux festivals, concerts et émissions de télévision. Le premier vainqueur de la série, l'Égyptien Mohammed Attiya. Malgré un single à succès en 2003, il s'est plus fait repérer pour son sens de l'humour et se fait connaitre en tant qu'humoriste. Il a lancé un second album pour 2011. 

Une fois l'émission terminée, un album avec les huit finalistes fut lancé avec deux clips musicaux : la reprise du tube La Bamba ainsi que le titre Jay al Haqiqa, réalisé par la vidéaste libanaise Nadine Labaki. Ils sont ensuite partis dans une tournée à travers le Moyen-Orient à Dubaï, Koweït City, Alexandrie, Amman, Damas et Beyrouth. 

La saison 1 est considérée par beaucoup comme la plus authentique avec des relations réellement amicale et romantique entre les participants (en particulier entre la marocaine Sofia et le koweïtien Bashar et entre le tunisien Ahmed et la syrienne Myriam). Beaucoup de téléspectateurs trouvent que les saisons qui ont suivi sont plus formatées avec des intrigues a la commande pour attirer l'attention des spectateurs et jouer sur le cote téléréalité pour obtenir les votes. 

Parmi les finalistes, le tunisien Ahmed Cherif est devenu un célèbre chanteur avec deux albums à succès produit par Rotana; «Bayn Ennas » en 2005 et « Ana Aam Faker » en 2008 dans lequel il chante en dialecte tunisien, libanais et égyptien. Plusieurs de ses singles ont été classés en première position dans les charts et il a tourné de nombreux clips musicaux qui passent en boucle dans les chaines satellitaires panarabes. Il est, avec l'égyptienne Zizi Adel de la saison 2 et l'irako-marocaine Shada Hassoun de la saison 4, le candidat qui a eu le plus de succès en sortant de Star Academy. Il a également figuré dans le film «Bahar Al Noujoum » (La Mer de Célébrités) produit par Pepsi avec Haifa Wahbi et Carole Samaha. 

Le koweïtien Bashar Shatty et la marocaine Sofia Marikh ont également eu un beau succès avec des albums à leurs actifs et de nombreuses campagnes de pubs. Bashar a au début eu un contrat avec Rotana mais a change pour EMI car il trouvait que la compagnie ne s'occupait pas assez bien de sa promotion. Il chante surtout dans les dialectes arabes du golfe. Sofia elle a commencé une prometteuse carrière de mannequin et a chanté dans de nombreux festivals en arabe, en anglais et en français et elle a fait la couverture de beaucoup de magazines. En 2008, elle signe un contrat avec le label Melody Records et sort son premier album «Kelmet Hobb » qui a eu un beau succès et dans lequel elle chante en marocain, mais surtout en libanais et en égyptien. Elle prépare un second album pour 2011-2012. 

Bahaa El Kafi a commencé une carrière d'actrice et a également eu un album. Cynthia Karam s'est plus focalisée sur une carrière d'actrice, tout comme Myriam Atallah, qui a tout de même sorti son premier single, Aman en 2009.

Récemment, les deux libanaises Mira Mikhail et Nesrine Jabrane ont sortie des singles, bien qu'elles aient été éliminées tôt dans la compétition. Seule Mira a fait sensation. Bruno Tabal a également sorti un single «Erjaa' » (Reviens) dans lequel on voit Cynthia faire une apparition. Le saoudien Mohammed Khalawi a également sorti un single produit par Melody.

Star Academy 2 

La saison 2 débuta fin décembre 2004 et termina le . Malgré le succès toujours aussi fracassant, beaucoup de personnes trouvaient que les participants n'avaient pas le charisme et le talent de la saison 1. Hisham Abdulrahman d'Arabie saoudite fut le vainqueur de cette saison, en dépit du fait qu'il était loin de faire l'unanimité. Beaucoup de gens trouvaient que seuls Amani Souissi, Zidi Adel et Ahmad Hussain étaient vraiment hors du commun et méritaient plus de remporter le titre. De plus, lors des demi-finales, Zizi devait accéder à la finale, mais elle a été déplacée devant la ligne de son opposant Hisham, probablement parce que l'Égypte ayant déjà gagné l'année précédente, la production ne voulait pas risquer de couronner le même pays deux ans de suite. Ceci a fait douter de l'intégrité des votes et de l'émission en général. 

Le Top 8 (et membres de la tournée) furent le Saoudien Hisham Abdulrahman, la Tunisienne Amani Souissi, l'Égyptienne Zizi Adel, le Koweitien Ahmad Hussain, le Jordanien Bashar Ghazawi, la Libanaise Katia Haraka, le Libanais Samer Doumit et l'Algerienne Salma Ghazali.

Hisham Abdulrahman, le vainqueur de la saison 2, n'a pas poursuivi dans le domaine musical et a commencé une prometteuse carrière de présentateur. Il travaille pour la grande chaine orientale Middle East Broadcasting Center (MBC). Il a également obtenu le rôle principal dans le premier film produit en Arabie saoudite, Kef al Hal. 

La belle finaliste Amani Souissi a été engagée par Rotana et son premier album a eu un très bon succès, classé numéro 2 dans les charts. Plusieurs musiciens ont affirmé qu'Amani avait la plus belle voix sortant d'une compétition musicale. Elle s'est également produite dans une comédie musicale. Ella a quitté Rotana parce qu'il ne la préparait pas assez et elle est passée avec Melody. Ses singles Sebha Aleya et Hay Jazati ont un gros succès. 

Ahmad Hussain, lui a sorti un album avec Rotana qui n'a malheureusement pas eu beaucoup de succès. Il se concentre sur une carrière d'acteur et en même temps a sorti un second album. 

L'Algérienne Salma Ghazali et le Jordanien Bashar Ghazawi se sont mariés après l'émission (et ont eu un enfant). Ils partagent un album avec les Libanais Katia Haraka et Samer Doumit, ayant chacun deux videoclips produits. Le premier single de Salma, Bil Naes, a débuté  au classement des Rotana Music Charts. Elle est également la seule dans ce groupe à obtenir un album en solo par Rotana.

L'Irakien Bashar Alqaisi a sorti un single et a été le présentateur d'une émission spécialisée dans l'actualité musicale khaliji (musique des pays du golfe) sur MBC.

Mais c'est surtout la jeune Zizi Adel qui a obtenu le plus gros succès dans cette saison (et l'une des élèves au plus gros succès dans toutes les saisons réunies). Elle a signé le contrat le plus juteux de tous les élèves de Star Academy avec Rotana. Son premier album Wahda Taiba qui inclut les titres « Hob Mosh Mahsoub Alaya », « Wahda Tanya » a gros succès. Son deuxième album Wa3d Alaya bénéficie d'une très grande promotion. Ella est considérée comme l'une des artistes phares de la compagnie et ses concerts sont toujours pleins.

Star Academy 3

Star Academy 4 

{| class="wikitable" style="font-size:90 %; text-align:center; width: 96 %; margin-left: auto;table-layout:fixed; margin-right: auto;"
|+Émissions
|-
|Prime:
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|-
|Vote du public :
| Maysoun  42,18 %  Khaled  35,29 %  Nelly  22,53 %
| Maysoun  35,08 %  Nelly  33,65 %  Intissar  31,27 %
| Shorouq  45,97 %  Maysoun  42,93 %  Nelly  11,10 %
| Abdulaziz  64,25 %  Dany  28,89 %  Nelly  6,86 %
| Ali  57,71 %  Imane  23,37 %  Shorouq  18,92 %
| Sally  54,17 %  Imane  23,89 %  Dany  21,94 %
| Ali  56,51 %  Abdulaziz  34,26 %  Dany  9,23 %
| Ahmad  44,34 %  Abdulaziz  33,58 %  Ayoub  22,08 %
| Sally  43,72 %  Imed  35,30 %  Ayoub  20,98 %
| Ahmad  36,14 %  Amel  33,24 %  Imed  30,62 %
| Ali  37,35 %  Sally  37,18 %  Amel  25,47 %
| Ali  42,83 %  Sally  30,86 %  Ahmad  26,31 %
| Mohamed  55,61 %  Ali  35,65 %  Tina  8,74 %
| Shada  54,08 %  Sally  45,92 %
| Shada  40,63 %  Marwa  28,65 % Mohamed  25,06 %  Carlo  5,66 %
|-
|Éliminés :
| Khaled7/16 votes
| Intissar7/15 votes
| Maysoun 6/14 votes
| Nelly3/13 votes
| Shorouq3/12 votes
| Imane4/11 votes
| Dany3/10 votes
| Abdulaziz4/9 votes
| Ayoub3/8 votes
| Imed3/7 votes
| Amel3/6 votes
| Ahmad2/5 votes
| AliTinaPublic's vote
| SallyPublic's vote
|
|-
!!!colspan="12" align="center"|Votes des candidats!!colspan="3" align="center"|Votes du public
|-
| Shada
|Nelly
|Intissar
|Nelly
|Nelly
|Imane
|Imane
|Abdulaziz
|Ayoub
|Ayoub
|Amel
|Amel
|Ahmad
|Saved
|style="background:#FBF373" | Sauvée par public
|bgcolor="pink" colspan="1"| Gagnante
|-
| Marwa
|Nelly
|Intissar
|Nelly
|Dany
|Imane
|Imane
|Abdulaziz
|Ayoub
|Imed
|Imed
|Amel
|Ahmad
|Sauvée
|Sauvée
|bgcolor="pink" colspan="1"|
|-
| Mohamed
|Khaled
|Nelly
|Maysoun
|Dany
|Imane
|Dany
|Abdulaziz
|Ayoub
|Imed
|Imed
|Sally
|Sally
|style="background:#FBF373" | Sauvé par le public
|Sauvé
|bgcolor="blue" colspan="1"|
|-
| Carlo
|Nelly
|Nelly
|Nelly
|Dany
|Imane
|Dany
|Dany
|Abdulaziz
|Imed
|Imed
|Sally
|Sally
|Sauvé
|Sauvé
|bgcolor="blue" colspan="1"|
|-
| Sally
|Nelly
|Intissar
|Maysoun
|Dany
|Imane
|style="background:#FBF373" | Sauvée par le public
|Dany
|Abdulaziz
|style="background:#FBF373" | Sauvée par le public
|Amel
|style="background:#959FFD" | Sauvée par collegues
|style="background:#959FFD" | Sauvée par collegues
|Sauvée
|style="background:#959FFD" | Éliminée
|bgcolor="pink" colspan="1"|
|-
| Ali
|Khaled
|Nelly
|Maysoun
|Dany
|style="background:#FBF373" | Sauvé public
|Dany
|style="background:#FBF373" | Sauvé par public
|Abdulaziz
|Ayoub
|Amel
|style="background:#FBF373" | Sauvé par public
|style="background:#FBF373" | Sauvé par public
|style="background:#959FFD" | Éliminé
|bgcolor="blue" colspan="2"|
|-
| Tina
|Nelly
|Nelly
|Nelly
|Nelly
|Imane
|Dany
|Dany
|Ayoub
|Imed
|Amel
|Sally
|Sally
|style="background:#959FFD" | Éliminée
|bgcolor="pink" colspan="2"|
|-
| Ahmad
|Khaled
|Intissar
|Nelly
|Dany
|Shoroq
|Dany
|Abdulaziz
|style="background:#FBF373" | Sauvé par public
|Ayoub
|style="background:#FBF373" | Sauvé par public
|Amel
|style="background:#959FFD" | Éliminé
|bgcolor="blue" colspan="3"|
|-
| Amel
|Nelly
|Intissar
|Maisoun
|Dany
|Imane
|Imane
|Abdulaziz
|Ayoub
|Imed
|style="background:#959FFD" | Sauvée par collegues
|style="background:#959FFD" | Éliminée
|bgcolor="pink" colspan="4"|
|-
| Imed
|Khaled
|Intissar
|Maysoun
|Dany
|Imane
|Imane
|Abdulaziz
|Abdulaziz
|style="background:#959FFD" | Sauvé par collegues
|style="background:#959FFD" | Éliminé
|bgcolor="blue" colspan="5"|
|-
| Ayoub
|Khaled
|Nelly
|Nelly
|Nelly
|Shorouq
|Dany
|Abdul Aziz
|style="background:#959FFD" | Sauvé par collegues
|style="background:#959FFD" | Éliminé
|bgcolor="blue" colspan="6"|
|-
| Abdulaziz
|Khaled
|Nelly
|Nelly
|style="background:#FBF373" | Sauvé par public
|Shorouq
|Dany
|style="background:#959FFD" | Sauvé par collegues
|style="background:#959FFD" | Éliminé
|bgcolor="blue" colspan="7"|
|-
| Dany
|Nelly
|Nelly
|Nelly
|style="background:#959FFD" | Sauvé par collegues
|Imane
|style="background:#959FFD" | Sauvé par collegues
|style="background:#959FFD" | Éliminé
|bgcolor="blue" colspan="8"|
|-
| Imane
|Nelly
|Intissar
|Maysoun
|Dany
|style="background:#959FFD" | <small>Sauvée par collegues</small>
|style="background:#959FFD" | Éliminée
|bgcolor="pink" colspan="9"|
|-
| Shorouq
|Khaled
|Nelly
|style="background:#FBF373" | Sauvée par public
|Dany
|style="background:#959FFD" | Éliminée
|bgcolor="pink" colspan="10"|
|-
| Nelly
|style="background:#959FFD" | Sauvée par collegues
|style="background:#959FFD" | Sauvée par collegues
|style="background:#959FFD" | Sauvée par collegues
|style="background:#959FFD" | Éliminée
|bgcolor="pink" colspan="11"|
|-
| Maysoun
|style="background:#FBF373" | Sauvée par public
|style="background:#FBF373" | Sauvée par public
|style="background:#959FFD" | Éliminée
|bgcolor="pink" colspan="12"|
|-
| Intissar
|Nelly
|style="background:#959FFD" | Éliminée
|bgcolor="pink" colspan="13"|
|-
| Khaled
|style="background:#959FFD" | Éliminé
|bgcolor="blue" colspan="14"|
|-
|}

 Star Academy 5 

 Star Academy 6 

 Star Academy 7 

 Star Academy 8 

 Star Academy 9 
En 2013, Star Academy est de retour, avec une nouvelle production Endemol Middle East et est diffusée sur la chaîne libanaise LBC et sur la chaîne égyptienne CBC 

 Star Academy 10 
En 2014, Star Academy est toujours présente avec Endemol Middle East et est diffusée sur les chaînes LBC et CBC 

 Star Academy 11 
En 2015, Star Academy est toujours présente avec Endemol Middle East'' et est diffusée sur la chaîne libanaise LDC et la chaîne égyptienne CBC

Notes et références

Voir aussi 

Star Academy